Il singolare del torneo di tennis Aberto de Tênis de Santa Catarina 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ricardo Mello che ha battuto in finale Diego Junqueira 6-3, 5-7, 7-64.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (semifinali)
 Ramón Delgado (quarti di finale)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Thiago Alves (secondo turno)

 Sergio Roitman (semifinali)
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Diego Junqueira (finale)
 Ricardo Mello (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2006